Небахат Чехре (); Самсун, Турска - 15. март 1944) је турска глумица.

Филмографија 

|-
| 2008—2010. || Забрањено воће || -{Aşk-ı Memnu}- ||Фирдевс Јореоглу ||
|-
| 2010—2012. || Сулејман Величанствени || -{Muhteşem Yüzyıl}- || Валиде султанија||
|}

Спољашње везе 

 Званични сајт
 

Рођени 1944.
Турске глумице